Закон Мерфи:
 Закон Мёрфи — шутливый принцип: Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так и с осложнением.
 Закон Мёрфи — британский детективный телесериал, выходивший в 2003—2007 годах на телеканале BBC.
 Закон Мёрфи — комедийный мультсериал, транслировавшийся с 2016 по 2019 годы на каналах Disney Channel и Disney XD.

См. также 

 Закон Мефри — шутливый принцип: «Если вы письменно критикуете чью-то редактуру или корректуру, то обязательно допу́стите ошибку»